Hochschulverband steht für
 Deutscher Hochschulverband
 Liberaler Hochschulverband
 Sozialliberaler Hochschulverband
Siehe auch
 Hochschulverbund